Paiva ou Païva peut faire référence à :

Toponyme 

 Castelo de Paiva, municipalité du Portugal ;
 Laguna Paiva, ville en Argentine ;
 Paiva, municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais et la microrégion de Juiz de Fora ;
 Vila Nova de Paiva, municipalité du Portugal ;

Patronyme 

 Acácio de Paiva (1863-1944), poète, écrivain et journaliste portugais ;
 Adriano de Paiva (1847-1907), inventeur portugais pionnier de la télévision ;
 Afonso de Paiva (1460-1490), explorateur et navigateur portugais ;
 Cássio Freitas de Paiva (né en 1965), coureur cycliste brésilien ;
 Francisco Álvaro Bueno de Paiva (1861-1928), magistrat et homme politique brésilien ;
 Heliodoro de Paiva (mort en 1552), compositeur, philosophe et théologien portugais ;
 Israel Soares de Paiva (1790-1859), homme politique brésilien ;
 João Paiva (né en 1983), footballeur portugais ;
 La Païva (1819-1884), célèbre salonnière, courtisane, demi-mondaine et grande amatrice de diamants du  ;
 Luan Madson Gedeão de Paiva dit Luan (né en 1990), footballeur brésilien ;
 Marcelo Rubens Paiva (né en 1959), romancier, journaliste et interprète brésilien ;
 Márcio Paiva (né en 1980), footballeur portugais ;
 Marco Paiva (né en 1973), footballeur portugais ;
 Nestor Paiva (1905-1966), acteur américain ;
 Thierry Paiva (né en 1995), rugbyman français.

Patronyme hispanique
Patronyme brésilien
Patronyme portugais